С 10 по 25 июля 1993 года в США и Мексике состоялся 12-й розыгрыш чемпионата КОНКАКАФ, это был второй розыгрыш под наименованием Золотой кубок КОНКАКАФ. В финальной части турнира участвовало 8 сборных, разбившихся на 2 группы, которые в однокруговом турнире определили участников полуфиналов.

Мексиканский игрок Луис Роберто Алвес (известный как Заге) отличился тем, что забил семь мячей в одном матче (групповой матч против сборной Мартиники).

Отборочный турнир 
,  и  получили путёвки автоматически.

 и  получили путёвки как финалисты Карибского кубка 1993.

,  и  получили путёвки, заняв первые три места на Кубке наций Центральной Америки 1993.

Стадионы

Групповой этап

Группа A

Группа B

Полуфиналы

Матч за 3 место 

Коста-Рика и Ямайка поделили третье место.

Финал

Лучшие бомбардиры 
12 мячей
  Заге

5 мячей
  Луис Мигель Сальвадор

4 мяча
  Эдуардо Беннетт

3 мяча
  Хуан Арнольдо Кайяссо
  Октавио Мора

Статистика

Примечания

Ссылки 
 КОНКАКАФ
 RSSSF

1993
1993 год в футболе
Июль 1993 года
Международные соревнования по футболу в США
Международные соревнования по футболу в Мексике